Schilkin () ist der Familienname folgender Personen:

 Grigori Michailowitsch Schilkin (* 2003), russischer Fußballspieler
 Sergei Schilkin (1877–1944), deutscher Unternehmer